Az Ammunasz név a hettita uralkodóházban és a közemberek között is gyakran előforduló elnevezés. Az alábbiak a legfontosabbak:

 Ammunasz, a Hettita Birodalom uralkodója
 Ammunasz, szugzijaszi herceg, Papahdilmah vagy PU-Szarruma fia
 Ammunasz, Telipinusz kijelölt trónörököse (de a trónt nem foglalta el)